Sainte Foy o Sainte Foi se refiere en francés a: una persona (francesa) llamada: Fe de Agen (siglos III~IV), o a la fe cristiana (cristianismo).

Sainte-Foy puede referirse a:

Divisiones administrativas

En Francia 
Nombre simple
 Sainte-Foi, en el departamento Ariège.

 Sainte-Foy, en el departamento Landas.
 Sainte-Foy, en el departamento Saona y Loira. 
 Sainte-Foy, en el departamento Sena Marítimo.
 Sainte-Foy, en el departamento Vendée.

Nombre compuesto
 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, en el departamento Alto Garona.
 Sainte-Foy-de-Belvès, en el departamento Dordoña.
 Sainte-Foy-de-Longas, en el departamento Dordoña.
 Sainte-Foy-de-Montgommery, en el departamento Calvados.
 Sainte-Foy-de-Peyrolières, en el departamento Alto Garona.
 Sainte-Foy-la-Grande, en el departamento Gironda.
 Sainte-Foy-la-Longue, en el departamento Gironda.
 Sainte-Foy-l'Argentière, en el departamento Ródano.
 Sainte-Foy-lès-Lyon, en el departamento Ródano.
 Sainte-Foy-Saint-Sulpice, en el departamento Loira .
 Sainte-Foy-Tarentaise, en el departamento Saboya.

En Canadá 
 Sainte-Foy, en Quebec.